Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Kansas City du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1978
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Tennis en février 1978
Tennis en mars 1978